Terminal (distributie), distributie- of transportknooppunt, zoals een overslagterrein bij een haven of een overstapknooppunt.
 Terminal (vliegveld) bij een luchthaven,  
 Containerterminal, overslagterrein voor containers, 
 Computerterminal
 Terminal-emulator, zoals gebruikt onder Windows, Mac en Linux
 Terminal (Apple), een computerprogramma van Apple Inc.
 Terminal (Xfce), een computerprogramma onder Xfce
 Film
 The Terminal, een  Amerikaanse dramafilm uit 2004
 Terminal (2018), een Brits-Iers-Hongaars-Amerikaanse misdaadfilm uit 2018
 Overig
 Terminale en niet-terminale symbolen, de Engelse term voor een terminaal symbool; worden gebruikt in formele grammatica's
 Terminal (band), indierock artiest of band

Zie ook 
Terminaal (geneeskunde)